Orkan-91 naziv je isplanirane operacije JNA iz 1991. godine. Planirano je da ta operacija bude posljednja u osvajanju središnje Dalmacije odnosno da rezultira zauzimanjem Splita i Trogira. Osmislio ga je pukovnik Milan Đilas, a odobrio general Vladimir Vuković. Kako danas smatraju vojni analitičari, ovo je i najmorbidniji od svih planova JNA jer da se uspio realizirati u cijelosti, Split bi doživio sudbinu goru od Vukovara.

U prvoj fazi planirano je izvršiti jake topničke udare po odabranim ciljevima u zaleđu Splita i Trogira čiji je cilj bio slomiti obranu te je natjerati na povlačenje u sam grad. Nakon toga uslijedilo bi premještanje topništva prema gradovima u dva skoka – u prvom skoku 18, a u drugom 20 kilometara. Tada na red dolazi treća faza udara, topnički napad na Split s kopna i mora. 

Sam Split je napadnut 15. studenog 1991. godine u 6.42 sati kada je s velikog patrolnog broda Split zapovjeđeno svim brodovima sastava TG Kaštela topnička paljba po izabranim ciljevima u gradu Splitu, na Braču i po Šolti. Ipak, planere JNA čekalo je neugodno iznenađenje jer je zapovjednik Hrvatske ratne mornarice admiral Sveto Letica izdao je operativnom odjelu HRM-a jednostavnu zapovijed koja je glasila: Raspali!

Otvaranjem paljbe s raznih strana i do tada neotkrivenih paljbenih položaja ostvareno je iznenađenje i koncentrirani vatreni udar s raznih strana po brodovima jugomornarice kojima je bio sputan manevar i time onemogućeno iskorištavanje veće vatrene moći. Položene minske prepreke onemogućavale su prolaz brodova kroz Splitska vrata prema Visu i spajanje s TG Vis i Ploče, te nakon prvih ozbiljnijih udara počelo je povlačenje ovih snaga obilaznom plovnom rutom preko Bračkog i Neretvanskog kanala.

Brodovi jugomornarice su se povukli u svoje nove baze da iz njih više nikad ne isplove osim prema svom posljednjem uporištu – zaljevu Boka kotorska.

Tako niti ovaj plan JNA nije realiziran u cijelosti te namjera agresora da osvoji cijelu Srednju Dalmaciju nije uspjela. Da su sva tri plana (Obala 91, Kopaonik i Orkan 91) uspjeli, Srednja Dalmacija doživjela bi izbjegličku katastrofu neviđenih razmjera, a potpuno bi bio zadavljen i slobodni dio Bosne i Hercegovine.

Izvori

Vidi još 
 Boj u Splitskom kanalu
 Strategija realne prijetnje

Vanjske poveznice 
 Dnevno.hr  Pogledajte planove za operaciju 'Orkan 91' kojom je trebalo razoriti i osvojiti Split 

Bitke u Domovinskom ratu